Les Championnats du monde de beach-volley 2015 se déroulent du  au  à La Haye, aux Pays-Bas.

Déroulement de la compétition 
Chez les hommes et chez les femmes, 48 équipes réparties dans 12 poules, se rencontrent, les 2 premiers de chaque poule ainsi que les meilleurs troisièmes sont qualifiées. 32 paires s'affrontent ainsi dans la phase finale, avec un match de classement pour la troisième place.

Médaillés

Résultats

Messieurs

Dames 

Le tournoi féminin se déroule du  au .

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

2015
Beach-volley
Beach-volley 2015
Beach-volley monde 2015
Monde 2015
Sport aux Pays-Bas en 2015
Sport en juin 2015
Sport en juillet 2015